Lo si ricorda anche per la partecipazione ad un episodio di Yes Minister, Doctor Who (1978) e in Army of Ghosts (2006).

Attualmente vive con Louise Jameson, l'assistente Leela nel telefilm Doctor Who. I due comparvero insieme nell'audio racconto Gallifrey: A Blind Eye (2004) prodotto dalla Big Finish Productions.

Collegamenti esterni